Kusý/Kusá je příjmení následujících osob:

 Emanuel Kusý z Dúbrav (1844–1905) – moravský lékař-hygienik
 Jiří Kusý (1948–2016) – český operní sólista a římskokatolický kněz
 Josef Kusý (1909–1942) – zedník a odbojář z obce Běleč u Litně na Berounsku ukrýval nějakou dobu ve svém domě parašutistu Arnošta Mikše z paradesantního výsadku Zinc
 Julie Fantová-Kusá (1858–1908) – česká spolková činovnice a feministka, manželka Wolfganga Kusého
 Martin Kusý (1916–1989) – slovenský architekt
 Miroslav Kusý (1931–2019) – slovenský politolog, filozof a pedagog
 Norbert Kusý (* 1966) – slovenský fotbalista
 Ondřej Kusý (1761–1806) – český tenorista, violoncellista a hudební skladatel
 Wolfgang Kusý (1842–1886) – moravský právník a politik
 Zbyněk Kusý (1966–2015) – bývalý generální manažer hokejového klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
 Zuzana Kusá (* 1957) – slovenská socioložka

Jiné významy 
 Kusá kolej

Česká příjmení
Slovenská příjmení